Ште́глиц () — район в шестом (после реформы 2001 года) административном округе Берлина Штеглиц-Целендорф. Район расположен на юго-западе Берлина и граничит на юге с районами Ланквиц, Лихтерфельде и Далем, на севере — Фриденау, Шёнеберг и Темпельхоф.

До реформы 2001 года имелся самостоятельный округ Штеглиц, который затем был объединён с округом Целендорф. Центр округа образует улица Шлоссштрассе (). Первое упоминание деревни Штеглиц восходит к 1242 г.

Штеглиц-Целендорф